Шебешћен () мушко је име које се користи у мађарском језику. Порекло му је од грчко-латинског Себастијан и значење му је: Онај из града Себастеје; узвишени.

Имендан 
 20. јануар.

Варијације 
 (), из енглеске варијације,
 (), имендани: 20. јануар., 12. април., 24. април., 29. август., 19. септембар., 5. децембар., 30. децембар,
 (), имендани: 20. јануар, 30. децембар, 
 (),
 ().

Познате личности

Имена 
 (), португалски краљ
 (), светац 
 (). средњовековни мађарски композитор.

Презимена 
 (), мађарска певачица, 
 (), мађарски певач, композитор,
 (), румунски писац.

Види још 
 Мађарска имена
 Варијације имена
 Себастијан (име)

Мађарска имена
Мушка имена

hu:Sebestyén